De 1. divisjon is de op een na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen, onder de Eliteserien.

Tot de oprichting van de Tippeligaen in 1991 was de 1. divisjon (fotball for herrer) het hoogste niveau in Noorwegen met direct daaronder de 2. divisjon. In 1997 werd de 1. divisjon opnieuw ingesteld (nu als tweede niveau onder de Eliteserien) en de 2. divisjon werd het derde niveau.

Van 2005 tot en met 2013 was de competitie vernoemd naar sponsor Adecco (Adeccoligaen). In 2015 wordt als OBOS-ligaen gespeeld naar sponsor OBOS. In deze competitie spelen zestien clubs en spelen elk twee keer tegen elkaar. In totaal zijn er 30 speelrondes. Sinds 2009 promoveren de bovenste twee teams. De laagst geklasseerde twee teams degraderen naar de 2. Divisjon, het derde niveau.

Competitiestructuur

Regionale indeling

Tot en met 1996 had de 1. divisjon een regionaal karakter. De deelnemers werden verdeeld in een noordelijke en zuidelijke poule. De groepswinnaars promoveerden naar de Eliteserien. Vanaf 1972 kwam er een extra mogelijkheid voor promotie door de invoering van de eindronde.

Nationale indeling
Vanaf 1997 werd de 1. divisjon nationaal ingedeeld. Veertien clubs speelden een gehele competitie in 26 speelrondes, vanaf 2001 kwamen er zestien ploegen in de competitie uit. Deze competitieformule hield het lang vol.

In februari 2016 besloot de Noorse voetbalbond (NFF) tot een hervorming van het voetbalsysteem. Een groot nadeel van de 1. divisjon was met name het aantal degradanten per seizoen: vier van de 16 ploegen degradeerden rechtstreeks naar de 2. divisjon. Daartoe besloot de voetbalbond het aantal afdelingen van de 2. divisjon te verlagen van vier naar twee, zodat het aantal degradanten in de OBOS-ligaen tevens verlaagd kon worden van vier naar twee.

In de nieuwe competitiestructuur van de 1. divisjon promoveren de kampioen en de runner-up nog steeds naar de Eliteserien. De nummers 3 tot en met 6 spelen in een play-offcompetitie, waarvan de winnaar mag aantreden tegen de nummer 14 van de Eliteserien. De winnaar van deze eindronde speelt het seizoen daarop op het hoogste voetbalniveau van het koninkrijk.

Onderaan in de competitie zullen de nummers 15 en 16 rechtstreeks degraderen, terwijl de nummer 14 play-offs speelt voor het behoud. De nummer 14 zal uitkomen tegen de winnaar van de play-offwedstrijd tussen de beide runner-ups van de twee afdelingen in de 2. divisjon.

Naamsveranderingen
1948–1951: 1. divisjon
1951–1962: Landsdelsserien
1963–1990: 2. divisjon
1991–heden: 1. divisjon

Overzicht

Eeuwige ranglijst
 De clubs die vetgedrukt zijn speelden in het seizoen van 2022 in de 1. divisjon

 
Noorse voetbalcompetitie